O Tiro de Guerra conhecido com TG é uma instituição militar do Exército Brasileiro encarregada de formar reservistas para o exército. OS TGs são estruturados de modo que o convocado possa conciliar a instrução militar com o trabalho ou estudo.

Ligações externas
  Página oficial do Exército Brasileiro

Tiro de Guerra de Marília
Marília